Miejsca w Japonii
 Naka − miasto w prefekturze Ibaraki
 Naka − miasteczko (chō) w prefekturze Tokushima
 Naka − dawne miasteczko (chō) w prefekturze Hyōgo
 Powiat Naka – powiat w prefekturze Ibaraki
 Powiat Naka – powiat w prefekturze Kanagawa
 Powiat Naka – powiat w prefekturze Tokushima
 Powiat Naka – dawny powiat w prefekturze Shimane
 Powiat Naka – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Naka – dawny powiat w prefekturze Kioto
 Naka – jedna z dzielnic miasta Hamamatsu
 Naka – jedna z dzielnic miasta Hiroszima
 Naka – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Naka – jedna z dzielnic miasta Okayama
 Naka – jedna z dzielnic miasta Sakai
 Naka – jedna z dzielnic miasta Jokohama

 Rzeki w Japonii
 Naka (中川) – rzeka płynąca przez prefektury Saitama i Tokio
 Naka (中川) – rzeka płynąca przez prefekturę Chiba
 Naka (那珂川) – rzeka płynąca przez prefektury Tochigi i Ibaraki
 Naka (那珂川) – rzeka płynąca przez prefekturę Fukuoka
 Naka (那賀川) – rzeka płynąca przez prefekturę Tokushima